Il doppio  dello Shenzhen Open 2015 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2015.

Jean-Julien Rojer e Horia Tecău erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non prendere parte alla competizione.

Jonathan Erlich e Colin Fleming hanno sconfitto in finale Chris Guccione e André Sá per 6–1, 63–7, [10–6].

Teste di serie 

  Dominic Inglot /  Robert Lindstedt (semifinale)
  Łukasz Kubot /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)

  Chris Guccione /  André Sá (finale)
  Julian Knowle /  Oliver Marach (quarti di finale)

Wildcard 

  Bai Yan /  Wu Di (primo turno)

  Gong Maoxin /  Michael Venus (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Shenzhen Open 2015 (ATP)
ATP World Tour 2015